Jij bent zo (album), debuutalbum van Jeroen van der Boom
 Jij bent zo (single), single van Jeroen van der Boom